Arturo Patiño Cozar (La Corunya, 1970), futbolista gallec que ocupava la posició de davanter 
 Carlos Patiño
 José Patiño Rosales (Milà, 1666 - San Ildefonso, 1736), ministre del regnat de Felip V d'Espanya
 Lucas Fernando Patiño y Attendolo

 Marc Patiño Jordi (Llucmajor, Mallorca, 1979), regatista mallorquí 

 Pepita Patiño Páez (Posadas, Còrdova, 1925 - Còrdova, 2015)